Lapeyrouse, Ain
 Lapeyrouse, Puy-de-Dôme